Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу Нейланд не брала участі, оскільки в тому сезоні завершила професійну кар'єру. Санчес Вікаріо грала в парі з Барбарою Шетт, але у чвертьфіналі їх перемогли Кімберлі По і Анн-Гель Сідо.

Елс Калленс і Домінік Ван Рост виграли титул, у фіналі перемігши пару По і Сідо з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

estyle.com Classic
LA Women's Tennis Championships